Сперри — фамилия. Известные носители:

 Сперри, Лоуренс (1892—1923) — американский лётчик, сын Элмера Сперри.
 Сперри, Роджер (1913—1994) — американский нейропсихолог
 Сперри, Элмер (1860—1930) — известный изобретатель и предприниматель.

Другое 
 Сперри — компания, основанная Элмером Сперри.

См. также 
 Шпёрри